Tam Hòa (Đồng Nai), een phường in Thành phố Biên Hòa, provincie Đồng Nai.
 Tam Hòa (Quảng Nam), een xã in district Núi Thành, provincie Quảng Nam.